

Траффорд — місто, штат Алабама
 Траффорд — місто, штат Пенсільванія